LET peut désigner :

 Let Kunovice, une société de construction aéronautique tchèque ;
 LET : quantité d'énergie transférée par une particule ionisante traversant la matière ;
 Le Ladies European Tour de golf ;
 Lashkar-e-Toiba (LeT), une organisation islamiste.
 let, terme utilisé lorsque la balle touche le filet lors du service dans les sports de raquette, voir Lexique du tennis et du tennis de table
 LET (BASIC), une instruction en BASIC Microsoft, très souvent optionnelle qui permet d'affecter le résultat d'une expression à une variable.
 Let : Réseau social français